Argentinas fotbollslandslag kan avse

Argentina har flera landslag i fotboll som administreras av det Argentinska fotbollsförbundet:

 Argentinas herrlandslag i fotboll
 Argentinas U20-herrlandslag i fotboll
 Argentinas damlandslag i fotboll